Уречье () — городской посёлок в Любанском районе Минской области Белоруссии. Расположен в 18 км на северо-запад от Любани, в 140 км от Минска. Население 2959 человек (на 1 января 2016 года). Есть железнодорожная станция на линии Солигорск-Осиповичи.

Население 

По переписи 1939 года, в Уречье проживало 3222 белоруса (57,6%), 1016 русских (18,2%), 979 евреев (17,5%), 241 украинец (4,3%), 42 поляка (0,8%), 91 представитель других национальностей.

Экономика 
Крупнейшие предприятия — филиал Уречский спиртзавод РУП «Минск Кристалл», ОАО «Уречский», Уречский механический завод

Примечания

См. также 
 Гетто в Уречье

Населённые пункты Любанского района
Посёлки городского типа Минской области
Городские посёлки Белоруссии